Miroslav Janota ist der Name folgender Personen:

* Miroslav Janota (Ringer) (* 1948), tschechoslowakischer Ringer
 Miroslav Janota (Fußballspieler) (* 1969), tschechischer Fußballspieler